Lars Zetterström, švedski hokejist, * 6. november 1953, Stockholm, Švedska.

Zetterström je v švedski ligi igral za kluba Färjestads BK, za katerega je igral deset sezon in s katerim je osvojil naslov švedskega prvaka v sezoni 1980/81, ter Hammarö HC, kjer je igral v svoji zadnji sezoni v karieri. V sezoni 1978/79 je igral za Vancouver Canuckse v ligi NHL, kjer je odigral štirinajst tekem in dosegel eno podajo.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje.

Statistika kariere

|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 71/72
|
| 14
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 27
| 3
| 8
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 73/74
|
| 31
| 5
| 2
| 7
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 28
| 10
| 9
| 19
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 35
| 9
| 6
| 15
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 33
| 5
| 3
| 8
|
| 14
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 36
| 6
| 6
| 12
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 0
| 4
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Black Hawks
| CHL
| 78/79
|
| 56
| 1
| 33
| 34
|
| 33
|
| 9
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 78/79
|
| 14
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 80/81
|
| 35
| 4
| 6
| 10
|
| 40
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 81/82
|
| 31
| 5
| 4
| 9
|
| 45
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 82/83
|
| 32
| 2
| 3
| 5
|
| 28
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| Hammarö HC
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 24
| 5
| 4
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 416
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 92
| bgcolor="#7FFF00" | 151
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 307
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 24
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Dallas Black Hawks
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Hammarö HC